Jasper Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jasper Township (Crawford County, Arkansas)
 Jasper Township (Crittenden County, Arkansas)
 Jasper Township (Illinois)
 Jasper Township (Adams County, Iowa)
 Jasper Township (Carroll County, Iowa)
 Jasper Township (Michigan)
 Jasper Township (Camden County, Missouri)
 Jasper Township (Dallas County, Missouri)
 Jasper Township (Jasper County, Missouri)
 Jasper Township (Ozark County, Missouri)
 Jasper Township (Ralls County, Missouri)
 Jasper Township (Taney County, Missouri)
 Jasper Township (Ohio)
 Jasper Township (South Dakota)